ZUL steht für:
 Flughafen Zilfi (IATA-Code), Flughafen von Zilfi, Gouvernement Az-Zulfi, Provinz Riad, Saudi-Arabien

ZuL steht für:
 Zirkel und Lineal (Software), eine freie Lern-Software

Zul. oder zul. steht für:
 Zulässigkeit oder zulässig
 Zulassung

zul steht für:
 isiZulu (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Zulu

Siehe auch:
 Zulu

ZUL